Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2011 проходил в Эсбьерге (Дания) с 19 по 27 марта 2011 года. Это 33-й по счёту турнир.

Квалификация

Составы 
Жирным выделены скипы.

Соревнование

1 сессия

2 сессия

3 сессия

4 сессия

5 сессия

6 сессия

7 сессия

8 сессия

9 сессия

10 сессия

11 сессия

12 сессия

13 сессия

14 сессия

15 сессия

16 сессия

17 сессия

Групповой этап

Плей-офф

Ссылки 
 
 Чемпионат мира 2011 — Сайт результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга

Март 2011 года
2011 год в кёрлинге
Спорт в Дании в 2011 году
Женщины
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Международные спортивные соревнования в Эсбьерге
Чемпионаты мира в Дании